MCC est un sigle pouvant désigner :

Sigles techniques 
 Dans le monde des télécommunications, le sigle MCC signifie mobile country code et désigne un code pour le pays.
 Dans les universités françaises, le sigle MCC signifie Modalités de Contrôle des Connaissances, qui détaillent les règles applicables pour les examens et les calculs des résultats, pour l'ensemble des diplômes d'une université.
 En électrotechnique, le sigle MCC est généralement utilisé pour désigner une Machine à Courant Continu.
 Toujours en électrotechnique, MCC est une abréviation de Motor Control Center, tableau de protection et contrôle de moteurs.
 Dans la méthode Merise en conception de systèmes informatiques, MCC signifie le modèle conceptuel de communication.
 En informatique, plus précisément concernant les bases de données, MCC est parfois utilisé pour Multiversion Concurrency Control plutôt que MVCC.
 En monétique, le Merchant Category Code qualifie une transaction en indiquant le type de commerçant (hôtels, grande surface, etc.).
 En astronautique, MCC renvoie au Mission Control Center.
 MCC est également un sigle pour Mandriva Control Center, utilitaire de configuration de Mandriva.
 En météorologie, il s'agit du sigle en anglais d'un type d'orages organisés. C'est le Mesoscale Convective Complex, soit un Complexe convectif de méso-échelle.
 En biologie cellulaire, le complexe du point de contrôle mitotique ou MCC (en : Mitotic Checkpoint Complex) est un complexe protéique inhibant l'APC/C.
 En aéronautique, la MCC signifie Multi Crew Coordination (Anciennement FTE, Formation au Travail en Équipage) et est une formation supplémentaire à une licence de pilote autorisant au vol en équipage, c'est-à-dire dans un appareil qui nécessite plusieurs pilotes (PNT).
Aux États-Unis, certaines prisons sont souvent appelées MCC ce qui signifie "Metropolitan Correctional Center".
MCC, pour Merchant Category Code, est utilisé pour classifier les opérations réalisées avec une carte bancaire.

Sociétés 
 Mondragón Corporación Cooperativa est le groupe industriel d'origine basque maison mère du fabricant d'électroménager Fagor-Brandt, spécialement connu pour être la plus grosse coopérative ouvrière mondiale.

Mouvements et associations 
 En politique belge, MCC est le sigle du Mouvement des citoyens pour le changement, dissidence du Parti social-chrétien (aujourd'hui Centre démocrate humaniste) qui est à présent une des composantes du Mouvement réformateur (MR).
 Dans le monde associatif chrétien, le MCC est le sigle du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants.
 MCC est également le sigle anglophone de l'Église communautaire métropolitaine, une fraternité de congrégations chrétiennes.
 En Inde, il désigne la guérilla maoïste Maoist Communist Centre.

Organismes officiels 
 Ministère de la Culture et des Communications, au Québec.
 Ministère de la Culture et de la Communication, en France.
 Medical Care Continuity Consortium pour l'expérimentation de services de maintien médicalisé à domicile.

Sport 
 Marylebone Cricket Club